Magnat, persona que posseeix una gran riquesa per l'exercici de la indústria, el comerç o altres activitats lucratives.
 Magnat (alta noblesa), denominació donada als membres de l'alta noblesa en alguns estats europeus en l'Edat Mitjana i començaments del Renaixement.
 Magnat (pel·lícula), 1987 pel·lícula històrica polonesa
 Magnat, marca d'audiosistema de l'empresa Audiovox
 Magnat, marca de cervesa de l'empresa Dojlidy Brewery
 Magnat, marca de cervesa de l'empresa Obolon CJSC